Pestosas puede referirse a:

 El nombre común de la planta Eruca vesicaria.
 El nombre común de la planta Ruta angustifolia.